Ајозинтепек има више значења:

 Општина Ајозинтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ајозинтепек (Ајозинтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику